Miejscowości w USA:
 Ridge – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Ridge (ang. Ridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Ridge (ang. Ridge Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Ridge (ang. Ridge Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Ridge (ang. Ridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Ridge (ang. Ridge Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
 Ridge (ang. Ridge Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
W Wielkiej Brytanii:
 Ridge – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Ridge – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)